Die Slaight Music and Roundtable Capital Granite Open 2016 fanden vom 19. bis 22. Januar 2016 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 25.

Titelverteidigerin war Sarah-Jane Perry. Das Turnier gewann Victoria Lust, die im Finale gegen Nicolette Fernandes mit 11:6, 11:2 und 11:4.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nikki Todd einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2015/16
Squashturnier in Toronto